Rutherfurd ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Rutherfurd (* 1948), britischer Schriftsteller
 John Rutherfurd (1760–1840), amerikanischer Politiker, US-Senator und Landvermesser
 Lewis Morris Rutherfurd (1816–1892), amerikanischer Astrophysiker, Enkel von John Rutherfurd

Rutherfurd bezeichnet außerdem:
 Rutherfurd (Mondkrater), benannt nach Lewis Morris Rutherfurd

Siehe auch:
 Rutherfurd-Syndrom
Rutherford